Rosa Zaragoza Juncà, abogada y política española.
Rosa Zaragoza Lluch, cantante y musicóloga española.